Христо Генчев може да се отнася за:

 Христо Генчев (1864 – ?), български революционер;
 Христо Генчев (1900 – 1986), български лекар;
 Христо Генчев (р. 1934), български архитект.